Eerste klasse 1927-28 (basketbal België)
 Eerste klasse 1927-28 (voetbal België)